Die Bezeichnung Palazzo Reale (ital.: königlicher Palast) tragen 
 der Palazzo Reale (Altofonte), auch Palazzo di Parco genannt
 der Palazzo Reale (Cagliari)
 der Palast von Caserta
 der Palazzo Reale (Genua)
 der Palazzo Reale (Mailand)
 der 1783 zerstörte Palazzo Reale (Messina)
 der Palazzo Reale (Neapel)
 der Palazzo Reale in Palermo, auch Palazzo dei Normanni (Normannenpalast) genannt
 der Palazzo Reale (Siena)
 der Palazzo Reale (Turin).